ATC (A12)
 Autostrada A12 (Austria)
 Autostrada A12 (Belgia)
 Autostrada A12 (Chorwacja)
 Autostrada A12 (Holandia)
 Autostrada A12 (Niemcy)
 Autostrada A12 (Polska) – stara numeracja A18
 Autostrada A12 (Włochy)